Фьюмединизи () — коммуна в Италии, располагается в регионе Сицилия, подчиняется административному центру Мессина.

Население составляет 1676 человек, плотность населения составляет 48 чел./км². Занимает площадь 35 км². Почтовый индекс — 98022. Телефонный код — 0942.

В коммуне 25 марта особо празднуется Благовещение Пресвятой Богородицы.

Ссылки